Diego Campos puede referirse a las siguientes personas:

 Diego Campos Peiro (1988), futbolista mexicano.
 Diego Eduardo Campos García (2000), futbolista venezolano.
 Diego Nelson Campos (1996), futbolista peruano.
 Diego Campos (1995), futbolista costarricense.